Paříž východu je označení používané pro následující města:

 Baku
 Bejrút
 Budapešť
 Bukurešť
 Hanoj
 Istanbul
 Petrohrad
 Manila
 Praha
 Riga
 Šanghaj
 Varšava

Reference